C-12: Final Resistance — видеоигра, разработанная SCE Cambridge Studio для платформы PlayStation и выпущенная в  году.

Сюжет 
Действие игры разворачивается в период после вторжения на Землю враждебных людям чужеродных сил. Хотя мотивация вторжения изначально неясна, в результате нападения, оставшиеся в живых люди понимают, что пришельцы начали собирать весь не радиоактивный углерод с планеты (отсюда название игры: C — обозначение углерода, 12 — его атомная масса). Люди, оставшиеся в живых, захватываются пришельцами и превращаются в бездушных солдат-киборгов.

Игрок выступает в роли борца Сопротивления Райли Вогена, который должен спасти Землю от полного уничтожения. Вооружённый мощным арсеналом оружия, с кибернетическим имплантатом вместо левого глаза, Воген должен уничтожать инопланетян, чтобы в конце концов проникнуть на главный корабль инопланетных захватчиков и убить их лидера.

Персонажи 
 Райли Воген — главный герой игры, лейтенант Армии Сопротивления. Вместо левого глаза у него кибернетический имплантат. Когда Райли попадает в плен к инопланетным созданиям, имплантатами заменяют большую часть его тела
 Полковник Гришам — опытный ветеран, возглавляет Сопротивление. Впервые встречается во время атаки на Главную Базу Сопротивления. До этого он отдаёт приказы по радио. Когда главного героя захватывают в плен, он, рискуя жизнью, пробирается во вражеский лагерь и спасает его. После этого он погибает.
 Доктор Картер — молодая девушка, выглядит на 18 лет. Является ведущим учёным-офицером Сопротивления.
 Дэн Картер — муж Доктора Картер, бывший Майор Сопротивления. Пропал без вести, однако потом выяснилось, что он, облачённый в какую-то броню, возглавляет пришельцев и раскрывает им секреты Сопротивления. Все думали, что его зомбировали, но, ко всеобщему удивлению, он делал это добровольно. Пытался убить Райли и свою жену с помощью Боевого Дрона.

Враги 
 Ремонтные Дроны — рабочие. Большую часть времени что-нибудь чинят, пока их не потревожат.
 Киборг-Солдат (Киборг-Убийца) — бывший человек, нынешний слуга пришельцев, вооружён тяжёлым пулемётом, иногда ракетной установкой. Способен прятаться за укрытиями и уклоняться от выстрелов. Точность стрельбы оставляет желать лучшего.
 Киборг-Снайпер — боец со снайперской винтовкой, обычно прячется в высотных зданиях, но выдать его может его же лазерный прицел.
 Дроид-Краб — маленький дроид, внезапно появляется из-под земли и атакует игрока ракетами.
 Пехотинец Пришельцев — солдат одетый в серебристую броню, с плазменной винтовкой. Бегают быстро, иногда прыгают, но обладают низкой точностью стрельбы. Встречаются во второй половине игры. Могут использовать щит.
 Дрон-разведчик — дроны, патрулирующие территорию в поисках бойцов Сопротивления. Заметив солдата, атакуют его.
 Паук — неизвестный вид инопланетян, внешне напоминает огромную пчелу, пришельцы заменили ему ноги на кибернетические протезы. Вблизи дерётся богомольими руками, с дистанции стреляет сгустками неизвестной белой биомассы.
 Термиты — маленькие коричневые паучки. При встрече цепляются за игрока. Встречаются только возле Паука, который, возможно, их порождает.
 Танк/БТР — техника на антигравитационном двигателе, вооружённая ракетами и лазерами. Танк достаточно меткий и крепкий, в местах сражения с ним есть турели. Постоянно выпускает из себя киборгов.
 Самолёт (Флаер) — вооружённый летательный аппарат. В первой половине игры не так опасен, как во второй, так как во второй половине игры появляются Пехотинцы пришельцев, которых он перевозит.
 Брут — инопланетное существо, похожее на смесь гориллы и носорога. Глаз не имеет, но обладает большими сильными руками.
 Боевой Дроид — дроид-паук, питающийся от генератора, к которому подсоединён несколькими проводами.
 Телохранители (Командиры пришельцев) — солдаты пришельцев, вооружённые своеобразным энергетическим копьём. Одни из самых опасных врагов в игре. Высоко и далеко прыгают, могут использовать щит.
 Учёный Пришелец — пришелец без скафандра, встречаются редко, и обычно занимаются научной деятельностью, пока игрок их не потревожит.
 Невидимки — пришельцы, использующие стелс-поле. Атакуют внезапно и являются грозными противниками. При близком приближении к игроку их можно увидеть даже в режиме невидимости.
 Лидер Пришельцев — командир армии вторжения. Охраняется двумя Телохранителями, может летать и обладает огромными запасами оружия, такими как лучевые пушки, плазменные ракеты, силовое поле и так далее.

Отзывы 
Игра получила средние отзывы, критики посчитали, что многое позаимствовали из Syphon Filter.

Примечания

Ссылки 
 Обзор игры на Gamerevolution.com
 Обзор игры на Gamespot.com

Игры для PlayStation
Шутеры от третьего лица
Компьютерные игры 2001 года
Вторжение пришельцев
Игры только для PlayStation
Компьютерные игры, разработанные Guerrilla Cambridge
Компьютерные игры, изданные Sony Interactive Entertainment